Шахматная олимпиада 2016 — 42-я по счёту олимпиада, организованная ФИДЕ. Прошла в Баку (Азербайджан) с 1 по 14 сентября 2016 года, в Бакинском кристальном зале. В олимпиаде приняли участие 182 мужские и 142 женские команды. В открытом турнире победа досталась сборной США, в женском турнире — сборной Китая.

Выбор города 
8 сентября 2012 года Генеральная ассамблея ФИДЕ объявила о проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2016 году в Баку. Заявки Албены (Болгария) и Таллина (Эстония) не были утверждены, так как не была презентация перед голосованием.

Федерация шахмат Азербайджана выступила с предложением провести в 2016 году шахматную олимпиаду и Кубок мира 2015 года в Баку в июле. Из бюджета на проведение шахматной олимпиады 2016 планируется выделить 13,3 млн евро: 6,8 млн будет выделено на жильё для игроков и делегатов. Ещё 1 млн запланировано на Комиссию ФИДЕ по чемпионатам мира и олимпиадам и интеллектуальным правам.

Делегация Армении потребовала, чтобы безопасность армянских игроков была гарантирована. По этой причине ФИДЕ планировала создать специальную рабочую группу. Министр молодёжи и спорта Азербайджана гарантировал обеспечение безопасности армянских спортсменов. Также министр поддержал предложение ФИДЕ провести в Нагорном Карабахе детский турнир с участием юных азербайджанских и армянских шахматистов при условии беспрепятственного принятия участия всех гостей из Азербайджана и в условиях обеспечения безопасности. Тем не менее Армения отказалась от участия в бакинской олимпиаде.

Было также объявлено о проведении в Баку Кубка мира по шахматам 2015 года.

Логотип 
Логотип Олимпиады был представлен в октябре 2015 года. На нём изображён Бакинский кристальный зал, в котором будет проходить Олимпиада.

Результат 
В турнире мужских команд (открытый турнир) победу одержала сборная США, второй результат показала сборная Украины, третий — сборная России.

В турнире женских команд (женский турнир) победили шахматистки сборной Китая, серебро досталось сборной Польши, бронза сборной Украины.

Лучшими на своих досках в открытом турнире стали:
 1-я доска — Баадур Джобава ()
 2-я доска — Владимир Крамник ()
 3-я доска — Уэсли Со ()
 4-я доска — Лоран Фрессине ()
 Резервная доска — Андрей Волокитин ()
В женском турнире лучший результат показали:
 1-я доска — Анна Музычук ()
 2-я доска — Валентина Гунина ()
 3-я доска — Гюльнар Мамедова ()
 4-я доска — Тань Чжунъи ()
 Резервная — Го Ци ()

Составы команд

США 
Каруана, Накамура, Со, Шенкленд, Р. Робсон

Украина 
Эльянов, Пономарёв, Криворучко, А. Коробов, Волокитин

Россия 
Карякин, Крамник, Я. Непомнящий, Томашевский, Грищук

Индия 
Харикришна, Адхибан, Видит, Сетхураман, Картикеян

Норвегия 
Карлсен, Хаммер, Тари, Уркедаль, Н. Гетц

Турция 
Шолак, Ипатов, Йилмаз, Джан, Эсен

Польша 
Войташек, Дуда, Бартель, Пёрун, Сверч

Франция 
Вашье-Лаграв, Мазе, Эдуар, Фрессине, Бауэр

Англия 
Адамс, Д. Хауэлл, Макшейн, Г. Джонс, Шорт

Перу 
Э. Кордова, Кори, Вера Сигенас, К. Крус, Ф. Фернандес

Примечания

Литература 
 Гик Е. Я. Шахматная олимпиада: побеждает не чемпион, а команда // Наука и жизнь. — 2016. — № 10. — С. 98—104.

Ссылки 
 Официальный сайт
 42-я Олимпиада  на сайте Российской шахматной федерации
 Архив трансляций 42-й олимпиады

Шахматные олимпиады
Шахматы
2016 год в шахматах
Олимпиада
Шахматы
Шахматы